Финал Кубка Англии по футболу 1930 года стал 55-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 26 апреля 1930 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счетом 2:0 в пользу «Арсенала».

Отчёт о матче

Ссылки 
 Составы команд 
 Форма финалов 1930—1939 

1930
Кубок Англии 1930
Кубок Англии 1930
Футбол в Англии в сезоне 1929/1930
Футбол в Европе в 1930 году
События 26 апреля
Апрель 1930 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1930 год в Лондоне